Nantes ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Nantes, Stadt im französischen Département Loire-Atlantique
 davon abgeleitet folgende Verwaltungseinheiten:
 Arrondissement Nantes
 Kanton Nantes-1
 Kanton Nantes-2
 Kanton Nantes-3
 Kanton Nantes-4
 Kanton Nantes-5
 Kanton Nantes-6
 Kanton Nantes-7
 Kanton Nantes-8
 Kanton Nantes-9
 Kanton Nantes-10
 Kanton Nantes-11
 Nantes Métropole, Gemeindeverband
 Nantes (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Nantes (São Paulo), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Nantes-en-Ratier, Gemeinde im französischen Département Isère

und der Name folgender Personen:
 Antoine Français de Nantes (1756–1836), französischer Zoll- und Finanzbeamter, Revolutionär und Staatsmann
 Guillermo Nantes, uruguayischer Triathlet